Быковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кимрском районе Тверской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Радомино.

Географические данные 
Находится на северо-западе Кимрского района.

Граничит на севере — с Кашинским районом, Верхнетроицкое СП, на востоке — с Красновским СП и Печетовским СП, на юге — с Горицким СП, на западе — с Рамешковским районом, СП Ильгощи и СП Киверичи.

Границей с Рамешковским и Кашинским районами является река Медведица.

История 
До 2016 года административный центр Быковского сельского поселения деревня Быково, с 2016 года — деревня Радомино.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
На территории поселения исчезли деревни: Журавково, Иваньково, Кривцово, Левково, Ужищево, Хлебово, Якушево и другие.

Местное самоуправление 
 Глава администрации
 Забурдаева Элеонора Евгеньевна

Инфраструктура 
СПК «Старово», Быковская основная общеобразовательная школа, детский сад № 2 «Светлячок», детский оздоровительно-образовательный центр «Старт», центр культуры и досуга, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Известные люди 
 В деревне Борисково родился Герой Советского Союза Иван Семёнович Козлов.

Примечания

Источники 
 Быковское поселение Кимрского района на официальном сайте администрации Кимрского района Тверской области.
  Региональное законодательство Тверской области

Муниципальные образования Кимрского района
Сельские поселения Тверской области